Стефан Панкович () , 29.10.1820 г., Закарпатье, Австро-Венгрия — 29.08.1874 г., Ужгород, Австро-Венгрия) — епископ мукачевский с 28 декабря 1866 года по 29 августа 1874 год,  общественный деятель, активный сторонник мадьяризации русинов и противник русофильства.

Биография 
Стефан Панкович родился 29 октября 1820 года в Закарпатье, Австро-Венгрия. После окончания Ужгородской богословской семинарии Стефан Панкович был рукоположён 24 августа 1851 года в сан дьякона и через три дня — 27 августа — в священника. После своего рукоположения он ни дня не прослужил священником, в течение последующих 20 лет проработав домашним учителем в венгерских аристократических домах. Несмотря на отсутствие пастырского опыта, Стефан Панкович 28 декабря 1866 года был избран епископом Мукачева. 22 февраля 1867 года Святой Престол утвердил его избрание и 5 мая 1867 года Стефан Панкович был рукоположён в епископа прешовским епископом Йозефом Гаганецом.

Годы епископства Стефана Панковича пришлись на усиление правительственной политики мадьяризации и национальной ассимиляции немадьярских народов Венгерского королевства. Стефан Панкович был сторонником этой политики. Он также поддерживал идею подчинения мукачевской епархии венгерской латинской церкви. В 1870 году он на Будапештском церковном конгрессе объявил о верховенстве латинской церкви над мукачевской епархии. Он выделил южный регион мукачевской епархии с центром в городе Хайдудорог в особый викариат, где ввёл богослужение на венгерском языке. В 1912 году этот викариат был преобразован в самостоятельную Хайдудорогскую епархию византийского обряда (впоследствии эта епархия вместе с апостольским экзарахатом Мишкольца образовали самостоятельную Венгерскую католическую церковь).

Из-за своих провенгерских настроений Стефан Панкович проявлял критическое отношение к русофильской организации «Общество святого Василия Великого», которое защищало автономность мукачевской епархии. Стефану Панковичу удалось отстранить от руководства основателей этого общества русофилов Адольфа Добрянского-Сачурова и Ивана Раковского. Стефан Панкович взял под свой контроль типографию Общества святого Василия Великого и в 1872 году назначил нового редактора типографии, который стал издавать провенгерскую газету «Карпаты».

Стефан Панкович скончался 29 августа 1874 года.

Награды 
За свою провенгерскую деятельность Стефан Панкович был награждён Великим крестом жёлтой короны, присвоено звание тайного советника с вручением ордена святого Стефана.

Литература 
 Панкович Степан // Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / Під ред. П. Р. Маґочія. — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010.

Ссылки 
 Информация 
 Портрет епископа Стефана Панковича

Епископы Русинской грекокатолической церкви